Папатлас има више значења:

 Папатлас (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Папатлас (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику